Franciaország
Cerdon, település Ain megyében
Cerdon, település Loiret megyében